Lista 247 gmin w departamencie Indre we Francji.

 (CAC) Communauté d’agglomération Castelroussine, utworzone w 2000.

Gminy we Francji